Николай Забудский:
 Забудский, Николай Александрович (1853—1917) — русский генерал-артиллерист и учёный-баллистик.
 Забудский, Николай Григорьевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 4871; 25 декабря 1833.